All Eyez on Me — двойной альбом Тупака Шакура, был издан 13 февраля 1996 г. на лейбле Death Row Records. Этот альбом очень сильно повлиял на рэп-музыку в целом и определил развитие жанра на годы вперёд. Уже к июню 1998-го года пластинка достигла 9-кратной платины, а к июлю 2014-го альбом перешагнул порог десятимиллионого тиража, удостоившись тем самым бриллиантового статуса RIAA и став одним из самых продаваемых хип-хоп альбомов за всё время существования жанра. Критики и фанаты рэп-музыки сходятся в одном: это один из лучших альбомов жанра всех времён и народов.

В 2017 году вышел одноимённый фильм, роль Тупака исполнил Деметриус Шипп-младший.

Об альбоме 
Тексты песен этого альбома следуют традиции творчества Тупака Шакура: в них говорится о тяжестях жизни в гетто. Этот альбом содержит всего понемногу от его предыдущих альбомов — на нём есть и политика, и социальная сфера, и вечный душевный поиск. Альбом был закончен Тупаком всего за две недели, но он провёл десятки часов за написанием текстов.

Альбом стартовал на 1 месте чарта Billboard 200, разошедшийся за первую неделю в количестве 565 500 экземпляров. На второй неделе диск оставался на первом месте с результатом 270 000 проданных копий. К 2007 году тираж альбома достиг 9 600 000 копий в США, в остальном мире тираж достиг отметки в 18 200 000 проданных копий альбома. В 2014 году был сертифицирован как «бриллиантовый», продавшись в количестве более 10-ти миллионов копий на территории Соединённых Штатов. Сразу после выхода, такие синглы с альбома как "California Love" и "How Do U Want It" возглавили чарты Billboard Hot 100 и Hot Rap Songs. Позже оба сингла были сертифицированы как дважды платиновые, и номинированы на премию Грэмми. Скрытый трек "Hit 'Em Up" является диссом на всё Восточное Побережье, который по сей день считается наиболее значимым диссом в истории хип-хопа, и катализатором в печально известной Войне Побережий.

В 1997-м году, альбом был посмертно награждён премией "Лучший Рэп-Альбом Года", а сам артист победил в номинации "Лучший Рэп/Хип-хоп Исполнитель" на 24-й ежегодной церемонии American Music Awards. На альбоме присутствуют совместные работы с видными хип-хоп исполнителями того времени, такими как Snoop Dogg, Dr. Dre, Method Man, Redman, Kurupt, Nate Dogg и E-40. Также в записи альбома приняли участие George Clinton, Daz Dillinger, K-Ci & Jo-Jo, Rappin 4-Tay и участники группы Тупака Шакура, Outlawz. Большая часть музыки спродюсирована Johnny «J».

Список композиций 
CD 1

CD 2

Релизы

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Тупака Шакура
Двойные альбомы
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Death Row Records
Альбомы Interscope Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200